Loacker ist der Familienname folgender Personen:

 Gerald Loacker (* 1973), österreichischer Politiker
 Jürgen Loacker (* 1974), österreichischer Bobsportler
 Leander D. Loacker (* 1979), österreichischer Rechtswissenschaftler 
 Norbert Loacker (* 1939), österreichischer Schriftsteller

Loacker steht für:
 Loacker (Süßwaren), Südtiroler Hersteller von Süßigkeiten
 Loacker Recycling, österreichisches Recycling- und Entsorgungsunternehmen mit Sitz in Götzis